Иностранец:

 Иностранец — лицо, которое находится на территории государства, гражданином или подданным которого он не является.

См. также 

 
 «Iностранец» — газета, включая приложение — журнал «Новый iностранец».
 «Ausländer»
 Foreigner

Примечания